L'Acronyme OIRA peut désigner :
 Office of Information and Regulatory Affairs (Aux États-Unis)
 Official Irish Republican Army (en Irlande)

Homonymie